Turrillas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Turrillas (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Turrillas (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar